

Persone
 Bronisław Dąbrowski (1917-1997) – vescovo cattolico polacco
 Christoph Dabrowski, nato Krysztof Dabrowski (1978) – ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Damian Dąbrowski (1992) – calciatore polacco, di ruolo centrocampista
 Daniel Dąbrowski (1983) – velocista polacco
 Gabriela Dabrowski (1992) – tennista canadese
 Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818) – generale polacco che combatté al comando di Napoleone Bonaparte
 Jerzy Dąbrowski (1899-1967) – ingegnere e progettista aeronautico polacco
 Maciej Dąbrowski (1987) – calciatore polacco, di ruolo difensore 
 Marek Dąbrowski (1949) – ex schermidore polacco
 Ricardo Dabrowski (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Roman Dąbrowski, noto anche come Kaan Dobra (1972) – ex calciatore polacco, di ruolo attaccante

Altro
 Powiat dąbrowski, nome polacco del Distretto di Dąbrowa – distretto appartenente al voivodato della Piccola Polonia